В соревнованиях по водному поло среди мужчин на летних Олимпийских играх 1900 приняли участие 58 спортсменов из четырёх стран и семи команд.

Составы

Жан де Бекер
 Виктор де Бер
 Анри Коэн
 Оскар Грегуар
 Альбер Мишан
 Виктор Соннеманс
 Фернан Фаярт

Джон Дербишир
 Питер Кемп
 Томас Коу
 Уильям Листер
 Артур Робертсон
 Эрик Робинсон
 Джордж Уилкинсон

Германия 
 Ганс Аниоль
 Пауль Гебауер
 Макс Хайнле
 Георг Хакс
 Макс Лексау
 Герберт фон Петерсдорф
 Фриц Шнайдер

1 
 Ж. Бертран
 Шарль де Вандевиль
 Вербекке
 Виктор Каде
 Морис Ошпье
 Леклерк
 Тиссеро

2 
 Эжен Кулон
 Лериш
 Луи Мартен
 Дезире Мерше
 Шарль Трефель
 Фавье
 Фардель

3 
 Филипп Убен
 Лериш
 Жан Лёйе
 Е. Мартен
 Тартара
 Фавье
 Шарль Трефель

4 
 Томас Бёрджесс
 Поль Вассёр
 Девено
 Альфонс Декупер
 Луи Лёффре
 Анри Песлье
 Песлуа

Примечания

Ссылки 
 Официальный протокол игр 
 Результаты соревнований